Velika nagrada Belgije 2005 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 11. septembra 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:46,391
|align="center"| —
|-
! 2
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:46,440
| +0,049
|-
! 3
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:46,497
| +0,106
|-
! 4
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:46,596
| +0,205
|-
! 5
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:46,760
| +0,369
|-
! 6
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:47,401
| +1,010
|-
! 7
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:47,476
| +1,085
|-
! 8
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:47,867
| +1,476
|-
! 9
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:47,978
| +1,587
|-
! 10
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:48,071
| +1,680
|-
! 11
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:48,353
| +1,962
|-
! 12
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:48,508
| +2,117
|-
! 13
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:48,550
| +2,159
|-
! 14
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:48,889
| +2,498
|-
! 15
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 1:48,898
| +2,507
|-
! 16
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:48,994
| +2,603
|-
! 17
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 1:49,779
| +3,388
|-
! 18
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:49,842
| +3,451
|-
! 19
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 1:51,498
| +5,107
|-
! 20
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:51,675
| +5,284
|}

Dirka

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 44
| 1:30:01,295
| 2
| 10
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 44
| + 28,394 s
| 4
| 8
|-
! 3
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 44
| + 32,077 s
| 8
| 6
|-
! 4
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 44
| + 1:09,167
| 9
| 5
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 44
| + 1:18,136
| 12
| 4
|-
! 6
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 44
| + 1:27,435
| 14
| 3
|-
! 7
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 44
| +1:27,576
| 5
| 2
|-
! 8
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 43
| +1 krog
| 19
| 1
|-
! 9
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 43
| +1 krog
| 16
|
|-
! 10
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 43
| +1 krog
| 7
|
|-
! 11
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 43
| +1 krog
| 20
|
|-
! 12
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 42
| +2 kroga
| 18
|
|-
! 13
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 41
| +3 krogi
| 17
|
|-
! 14
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 40
| Trčenje
| 1
|
|-
! 15
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 39
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 34
| Trčenje
| 3
|
|-
! Ods
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 18
| Motor
| 11
|
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 13
| Trčenje
| 6
|
|-
! Ods
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 13
| Trčenje
| 10
|
|-
! Ods
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 10
| Trčenje
| 13
|
|}

Opombe 

 Vodilni: Juan Pablo Montoya 1-32 (32); Kimi Räikkönen 33-44 (12).
 Giancarlo Fisichella je bil kaznovan s pribitkom desetih mest zaradi menjave motorja.
 Antônio Pizzonia je trčil v drugouvrščenega Juana Pabla Montoyo tik pred koncem dirke. Komisarji so Pizzonio kaznovali s kaznijo $8,000.
 Jacques Villeneuve je dosegel dobro uvrstitev zaradi enega postanka v boksih, med tem ko so se drugi dirkači ustavili tudi petkrat.
 V 14. krogu je Takuma Sato trčil v Michaela Schumacherja od zadaj. Komisarji so Sata kaznovali s pribitkom desetih mest na naslednjih kvalifikacijah.

Formula 1 sezona 2005
2005